Markus Gähler (ur. 26 marca 1966, zm. 11 maja 1997 w Walzenhausen) – szwajcarski skoczek narciarski, uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992.

Na międzynarodowej arenie zadebiutował 13 lutego 1985 w Sankt Moritz, gdzie w konkursie Turnieju Szwajcarskiego zajął 64. miejsce. Najwyższe miejsce w zawodach Pucharu Świata osiągnął 22 marca 1992 w Harrachovie, gdzie zajął 23. miejsce w zaliczanych do klasyfikacji mistrzostwach świata w lotach narciarskich. Zgodnie z ówczesnymi zasadami punktacji, uzyskane przez Szwajcara miejsce nie było premiowane punktami Pucharu Świata.

W 1992 wystąpił w konkursach skoków na zimowych igrzyskach olimpijskich w Albertville, zajmując 44. miejsce w konkursie indywidualnym na obiekcie normalnym, 35. na obiekcie dużym oraz ósme miejsce w rywalizacji drużynowej, w której wystartował wraz z Martinem Trunzem, Sylvainem Freiholzem i Stefanem Zündem.

Po raz ostatni w międzynarodowych zawodach wystartował pod koniec sezonu 1992/1993 podczas zawodów Pucharu Europy w Schönwaldzie.

W 1997 został ogłoszony trenerem kadry narodowej Szwajcarii w skokach narciarskich. Krótko po nominacji zginął w pożarze, biorąc udział w akcji ratowniczej jako strażak.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1986/1987 – 81.
 1987/1988 – 139.
 1991/1992 – 43.

Przypisy

Bibliografia 

Urodzeni w 1966
Szwajcarscy skoczkowie narciarscy
Szwajcarscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992
Zmarli w 1997